Ligue 1 MTN (2010) był 50. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Tytuł obroniła drużyna ASEC Mimosas.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 

2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
2010 w Afryce